

Sigle 
 Air Borne Laser – laser aviotrasportato
 American Basketball League (1925-1953) – antica lega professionistica statunitense di pallacanestro
 American Basketball League (1961-1963) – defunta lega professionistica statunitense di pallacanestro
 American Basketball League (1996-1998) – defunta lega professionistica femminile statunitense di pallacanestro
 Antonio Badoni Lecco – fabbrica italiana di locomotive da manovra

Codici 
 ABL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ambler (Alaska) (Stati Uniti)
 abl – codice ISO 639-3 della lingua lampung nyo